Plaatsen
 Katzenbach (Donnersbergkreis) - plaats in Rijnland-Palts, Duitsland
 Katzenbach (Morsbach) - plaats in Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Katzenbach (Burkardroth) - plaats in Beieren, Duitsland

Personen
 John Katzenbach - Amerikaans auteur
 Frank S. Katzenbach - Amerikaanse rechter
 Nicholas Katzenbach - Amerikaans jurist
 Rolf Katzenbach - Duits ingenieur

Overig
 Katzenbach (rivier) - rivier in Baden-Württemberg, Duitsland
 Katzenbach-Dünnbachtal - natuurgebied  Baden-Württemberg, Duitsland